Хабэвка-Яха, Хабэвкаяха - название 2 рек в Ямало-Ненецком Автономном Округе (бассейн Ягенетты):

 Хабэвка-Яха (приток Тыдэотты) 
 Хабэвка-Яха (приток Комсятты)